Сезон 2016/17 е третият във Формула Е. Той започва на 8 октомври 2016 г. в Хонконг и завършва на 30 юли 2017 г. в Монреал, Канада. Календарът се състои от 12 състезания, в които десет отбора и 20 пилота си оспорват победата. С надпреварата в Маракеш, Мароко, Формула Е за първи път стъпва в Африка, дебютни са и състезанията по улиците на Хонконг, Ню Йорк и Монреал. Ягуар се завръща със заводски отбор в моторните спортове за първи път от 12 години. Себастиен Буеми не успява да защити шампионската си титла и остава на второ място в класирането, а шампион става Лукас ди Граси. При отборите Рено е.Дамс печели трета поредна титла.

Промени в правилата

Технически регламент 
Новите акумулаторни батерии, разработени от Уилямс имат повишен капацитет на презареждане - 150 кВ, с 50 кВ повече от предишните. Това дава възможност за повече и по-различни състезателни стратегии. Планираното за този сезон увеличение на мощността в състезателен режим от 200 на 250 кВ е отложено за сезон Формула Е 2018/2019. Новите батерии са с 30 кг по-тежки от старите и вече тежат 230 кг, но максимално допустимото тегло на болида пада от 888 на 880 кг. Мишлен разработва нови гуми за всякакви атмосферни условия, които са по-леки и с по-малко съпротивление при движение и достигат оптималната работна температура по-бързо. Има и промени и в дизайна на болида, като най-отчетлив е новият външен вид на предното крило, което изглежда по-агресивно и по-футуристично. Зад промяната не се крият технически причини, свързани с аеродинамиката и притискането на болида, а чисто естетични – за да се отличават болидите от останалите от други серии и за да се наблегне на иновативността на Формула Е.

Спортен регламент 
От този сезон за най-бърза обиколка по време на състезанието се присъжда една (вместо две) точка. Това решение е взето след като развието на класирането в изминалия сезон води до там, че шампионската титла зависеше от това кой измежду Себастиен Буеми и Лукас ди Граси ще запише най-бърза обиколка в последния старт от сезона, а според организаторите не може шампионската титла в надпревара с 11 старта да се решава посредством една обиколка.

Първите десет пилоти в крайното класиране получават точки, валидни за суперлиценза, необходим за участие във Формула 1, а не както дотогава – само шампиона във Формула Е автоматично да получи суперлиценз.

Друга провяна в спортния регламент е т. нар. power ramping down – постепенно падане на мощността на батерията до 0 кВ, в случай че пилотът е надвишил максимално допустимото количество енергия.

Календар 
Сезон 2016/2017 се състои от дванадесет старта в девет държави между 8 октомври 2016 г. и завършва 30 юли 2017 г. Календарът е одобрен от ФИА на 28 септември 2016 г. В сравнение с предишния сезон, от него отпадат стартовете в Пекин, Путраджая, Пунта дел Есте, Лонг Бийч и Лондон, както и отмененото състезание в Москва. В календара след предвиденото редуване на старт от Формула Е с провеждащото се в четни години Историческо Гран При се завръща Монако. Място в календара най-сетне намира Хонконг, след като възможен старт в града е обсъждан още за дебютния сезон на Формула Е. Дебютният старт на сериите на африканския континент - в Маракеш, е насрочен да съвпадне с провеждащата се в града Световна конференция за климата на ООН. Двата старта в Ню Йорк съвпадат с 6-те часа на Нюрбургринг, част от календара на Световния шампионат за издръжливост, като това води до сериозни полемики заради негласното споразумение между шефовете на Формула Е и СШЕ, стартове от двете серии да не се провеждат по едно и също време заради участието на някои пилоти - сред които и претендентът за титлата във Формула 1 Себастиен Буеми, и в двете серии. Предварителните разговори за старт в Монреал датират от края на 2014 г. Първоначално в календара е заложен и старт в Брюксел, но белгийската администрация на успява да намери подходящо място за провеждането му и вместо в белгийската столица, в Берлин се провежда допълнителен кръг.

Отбори и пилоти 
Мястото на отказалия се по време на сезон 2015/2016 отбор на Трули ГП е заето от Ягуар Рейсинг, като името на отбора е Панасоник Ягуар Рейсинг. След края на сезона Тим Агури също прекратява участието си във Формула Е и неговият лиценз е продаден на Чайна Медия Кепитъл, която основава нов отбор под името Тачита. След като подписва четиригодишен договор за сътрудничество със стартъп компанията Фарадей Фючър, Драгън Рейсинг променя името си на Фарадей Фючър Драгън Рейсинг.

При пилотите също има промени. Шампионът в Европейския шампионат на Формула 3 за 2015 г. Феликс Розенквист заема мястото на Бруно Сена в Махиндра Рейсинг, след като бразилецът решава да се съсредоточи изцяло върху Световния шампионат за издръжливост. Майк Конуей от Венчъри Формула Е също решава да се посвети на състезанията за издръжливост и на негово място е привлечен пилотът от ДТМ Маро Енгел. Трикратният шампион в Световния шампионат за туристически автомобили Хосе Мария Лопес замества напусналия в посока Тачита Жан-Ерик Верн в тима на DS Върджин Рейсинг. Дебют във Формула Е правят и пилотите на Ягуар Рейсинг Мич Евънс и Адам Керъл. Бившият пилот на Тим Агури Антонио Феликс да Коща подписва договор с Амлин Андрети, заемайки мястото на Симона де Силвестро.

След началото на сезона също има рокади припилотите. Бившият пилот на Заубер Ф1 и Хаас във Формула 1 Естебан Гутиерес заема мястото на представящия се под очакванията Ма Кингхуа в отбора на Тачита. Гутиерес обаче участва само в три състезания, тъй като след старта в Париж замества контузения пилот на Дейл Койн Рейсинг Себастиан Бурде в Индикар, като мястото на Гутиерес е заето от досегашния пилот на Венчъри Формула Е Стефан Саразен. Овакантеното място във Венчъри заема Том Дилман. Лоик Дювал от Фарадей Фючър Драгън Рейсинг и Маро Енгел от Венчъри Формула Е пропускат старта в Париж заради ангажимент в ДТМ и техните места са заети съответно от Майк Конуей и Том Дилман. Себастиен Буеми от Рено е.дамс и Хосе Мария Лопес от DS Върджин Рейсинг пропускат двата старта в Ню Йорк заради участието си на 6-те часа на Нюрбургринг, като на тяхно място стартират Пиер Гасли и Алекс Лин.

Резултати

FanBoost

Класиране

Класиране при пилотите

Класиране при отборите

Източници